Botley – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 Botley – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Botley – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)